Detta är en lista över världens största flygbolag i framtiden ordnade efter passagerare future 2075

Se även 
 Lista över världens största flygplatser

 
flygbolag